Bhima steht für:

 Fluss in Indien, siehe Bhima (Fluss)
 Gestalt aus der indischen Mythologie, siehe Bhima (Mythologie)

Siehe auch:
 Bima (Begriffsklärung)